Vincenzo Montefusco kan syfta på:

* Vincenzo Montefusco (1852–1912), italiensk konstnär
 Vincenzo Montefusco (född 1945), italiensk fotbollsspelare och -tränare